Kvalifikationen til Eliteserien i ishockey 1988-89 var en turnering, hvor fire hold spillede om to ledige pladser i Eliteserien i ishockey 1988-89. Turneringen blev spillet i perioden 24. februar - 13. marts 1988, og den havde deltagelse af nr. 5 og 6 fra Eliteserien i 1987-88, Herning IK og Rødovre SIK, samt nr. 2 og 3 fra 1. division i 1987-88, Vojens IK og Rungsted IK. De fire hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav seks kampe til hvert hold. De to Eliteserie-hold startede turneringen med henholdsvis 2 og 1 point, mens 1. divisionsholdene begyndte med 1 og 0 point.

Resultatet blev, at de to Eliteserie-hold sikrede sig endnu en sæson i Eliteserien.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)

Noter 

Ishockey i 1988
Ishockey i Danmark